Georg von Schoenermarck ist der Name folgender Personen:

* Georg von Schoenermarck (General, 1783) (1783–1851), preußischer Generalmajor
 Georg Friedrich Wilhelm von Schoenermarck (1740–1807), preußischer Generalmajor